Um total de 107 times se inscreveram para as Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1978, competindo por um total de 16 vagas na fase final. A Argentina, como país-sede, e a Alemanha Ocidental, como defensores do título, se classificaram automaticamente, deixando 14 vagas.

As 16 vagas disponíveis na Copa do Mundo de 1978 seriam distribuídas entre as zonas continentais da seguinte maneira:

 Europa (UEFA): 9,5 vagas, 1 delas iria à Alemanha Ocidental, que se classificou automaticamente, enquanto as outras 8,5 vagas foram disputadas por 31 times, a última vaga seria disputada contra um representante da CONMEBOL.
 América do Sul (CONMEBOL): 3,5 vagas, 1 delas iria à Argentina, que se classificou automaticamente, enquanto as outras 2,5 seriam disputadas por 9 times
, a última vaga seria disputada contra um representante da UEFA
 América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF): 1 vaga disputada por 17 times.
 África (CAF): 1 vagas disputada por 26 times.
 Ásia (AFC) e Oceania (OFC): 1 vaga disputada por 22 times.

Europa

Grupo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polônia: classificada.

Grupo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itália: classificada.

Grupo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áustria classificada.

Grupo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países Baixos: classificado.

Grupo 5 

 

 

 

 

 

França: classificada.

Grupo 6 

 

 

 

 

 

Suécia: classificada.

Grupo 7 

 

 

 

 

 

Escócia: classificada.

Grupo 8 

 

 

 

 

 

Espanha classificada.

Grupo 9 

 

 

 

 

 

Hungria classificada na repescagem contra a Bolívia.

América do Sul

Grupo 1 

Brasil classificado para a fase final.

Grupo 2 

Bolivia classificada para a fase final.

Grupo 3 

Peru classificado para a fase final.

Fase Final 

Brasil e Peru classificados.
Bolivia disputou a repescagem com a Hungria e não se classificou.

O artilheiro das eliminatórias sulamericanas, foi o jogador Brasileiro Zico, com 05 gols.

Repescagem Europa/América do Sul 

 Brasil - classificado.
 Peru - classificado.
 Bolívia - eliminada na repescagem contra a Hungria.

América do Norte e Central

Primeira fase

Zona Norte-Americana 

Canadá e EUA empataram nos pontos e no Saldo de Gols, sendo realizado um jogo desempate em campo neutro:

Zona Centro-Americana

Zona Caribenha 
 Grupo A
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Ambas as equipes empataram no agregado por 2-2, necessitando um terceiro jogo:

Final 
 Jogo de ida

 Jogo de volta

Ambas as equipes empataram no agregado por 3-3, necessitando um terceiro jogo:

Preliminar - Grupo B
 Jogo de ida

 Jogo de volta

 Grupo B
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Final 
 Jogo de ida

 Jogo de volta

Ambas as equipes empataram no agregado por 2-2, necessitando um terceiro jogo:

Segunda fase 

 México - classificado.

África

Preliminares 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Primeira fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Ambas as equipes empataram no agregado por 3-3, foi jogado um jogo desempate em campo neutro:

 Tunísia avançou por ter ganho nos penaltis de 4-2.

Segunda fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Terceira fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Quarta fase 

 Tunísia - classificada.

Ásia e Oceania

Primeira fase

Grupo 1 

De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados deveriam realizar uma "final" para definir quem passaria de fase.

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Segunda fase 

 Irã - classificado.

1978